Das PSA Indian Challenger No2 2009 fand vom 16. bis 21. März  2009 in Kalkutta, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Finale gewann Adrian Grant gegen Hisham Mohd Ashour mit 11:8, 11:5 und 11:8. Grant gewann damit seinen 16. Titel auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Naresh Kumar einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Kalkutta